Рабеманандзара — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Рабеманандзара, Жак (1913—2005) — мадагаскарский поэт, писатель и политический деятель.
 Рабеманандзара, Шарль (род. 1947) — премьер-министр Мадагаскара с 20 января 2007 года по 17 марта 2009 года.